Александр I:

 Александр I (1777—1825) — Император Всероссийский.
 Александр I (? — 454 до н. э.) — царь Македонии.
 Александр I (370 до н. э. — 331 до н. э.) — царь Эпира.
 Александр I Балас (150 до н. э. — 145 до н. э.) — царь Сирии.
 Александр I (? — 115 (116)) — епископ римский с 105/107 по 115/116.
 Александр I (1078—1124) — король Шотландии.
 Александр I Добрый (? — 1432) — господарь Молдавского княжества (1400—1432).
 Александр I Великий (1389—1443) — царь Грузии.
 Александр I (~1454—1511) — царь Кахетии.
 Александр I Баттенберг (1857—1893) — первый правитель княжества Болгарии.
 Александр I Обренович (1876—1903) — король Сербии.
 Александр I (1888—1934) — король Югославии.
 Александр I (1893—1920) — король Греции.
 «Александр I» — роман Д. С. Мережковского 1911 года.

См. также 
 Император Александр I (линейный корабль)